|-
| 37601 Vicjen ||  || 3 aprilie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 37602 - ||  || 24 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37603 - ||  || 24 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37604 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37605 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 37606 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37607 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37608 Löns ||  || 24 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37609 - ||  || 25 noiembrie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 37610 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 37611 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 37612 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 37613 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 37614 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 37615 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 37616 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 37617 - ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37618 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37619 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37620 - ||  || 16 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 37621 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 37622 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37623 Valmiera ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37624 ||  || 14 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 37625 - ||  || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 37626 - ||  || 19 septembrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 37627 - || 1993 TD || 11 octombrie 1993 ||  || 
|-
| 37628 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37629 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37630 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37631 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37632 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37633 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37634 - || 1993 UZ || 19 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 37635 - ||  || 20 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 37636 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37637 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37638 || 1993 VB || 6 noiembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 37639 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 37640 - || 1993 WF || 20 noiembrie 1993 ||  || 
|-
| 37641 - ||  || 15 ianuarie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37642 - ||  || 6 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37643 - ||  || 7 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37644 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 37645 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37646 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37647 - ||  || 15 martie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37648 - ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 37649 || 1994 FC || 19 martie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 37650 || 1994 FP || 21 martie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 37651 - || 1994 GX || 3 aprilie 1994 || Siding Spring || 
|-
| 37652 - ||  || 4 mai 1994 || Catalina Station || , T. B. Spahr
|-
| 37653 - ||  || 3 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37654 - ||  || 4 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  || 1994 PM || 1 august 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 37656 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37657 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37658 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37659 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37660 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37661 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37662 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37663 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37664 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37665 - ||  || 3 septembrie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37666 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37667 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37668 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37669 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 37670 - ||  || 10 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37671 - ||  || 31 octombrie 1994 || Palomar || 
|-
| 37672 - || 1994 VC || 1 noiembrie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37673 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37674 - ||  || 2 decembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37675 - ||  || 6 ianuarie 1995 ||  || , 
|-
| 37676 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37677 - ||  || 3 februarie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37678 McClure ||  || 3 februarie 1995 || Siding Spring || 
|-
| 37679 - ||  || 22 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37680 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37681 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37682 ||  || 4 aprilie 1995 || Xinglong || 
|-
| 37683 - || 1995 KK || 19 mai 1995 ||  || 
|-
| 37684 - || 1995 NE || 1 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37685 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37686 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37687 Chunghikoh ||  || 30 august 1995 || Socorro || 
|-
| 37688 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37689 - ||  || 27 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37690 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37691 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37692 Loribragg || 1995 VX || 12 noiembrie 1995 || Haleakalā || 
|-
| 37693 - ||  || 15 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 37694 - ||  || 26 noiembrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 37695 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37696 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37697 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37698 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37699 Santini-Aichl ||  || 13 ianuarie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 37700 - ||  || 10 ianuarie 1996 || Haleakalā || 
|-